Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2005 года в классической программе прошёл в городе Ишимбае со 2 по 12 июня 2005 года. 

14 участников, круговая система. Место проведения - СДЮШОР по шашкам.

Главный судья соревнований: Сакаев Д.Х., главный секретарь: Сафина Г. З.

Призёры 
 — Георгиев Александр.

 — Александр Гетманский.

 — Александр Шварцман.

Расписание 
5 июня 

10-00 - 1 тур

16-00 - 2 тур
	
6 июня 

10-00 - 3 тур

7 июня 

10-00 - 4 тур

16-00 - 5 тур

8 июня 

10-00 - 6 тур

9 июня 

10-00 - 7 тур

16-00 - 8 тур

10 июня 

10-00 - 9 тур

16-00 - 10 тур

11 июня 

10-00 - 11 тур

16-00 - 12 тур

12 июня 

10-00 - 13 тур

16-00 - закрытие

Таблица

Ссылки 
Финал чемпионата России по международным шашкам среди мужчин. г. Ишимбай, 02-12.06.2005
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России в 2005 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Ишимбае
2005 год в шашках
Июнь 2005 года
2005 год в Башкортостане